Гран-при Канады 1985 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1985 года. Прошёл на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале, Канаде. Соревнования состоялись 16 июня 1985 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1985 году